Il Pino ima više značenja:
 Il Pino, Arezzo
 Il Pino, Firenze